Девиер:

 Девиер — дворянский род.
 Девиер, Антон Мануилович (1682—1745) — сподвижник Петра I, первый генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга, генерал-аншеф.
 Девиер, Пётр Антонович (1710—1773) — генерал-аншеф русской императорской армии.